De UEFA Europa League 2019/2020 was het 49ste seizoen van de tweede Europese voetbalcompetitie voor clubs die georganiseerd wordt door de UEFA en het elfde seizoen onder deze naam. Chelsea FC was titelhouder. De finale werd gespeeld in het RheinEnergieStadion in Keulen, Duitsland. Sevilla FC won het toernooi voor de zesde keer door in de finale Internazionale met 3-2 te verslaan.

Opzet 
 De winnaar van de voorgaande UEFA Europa League kwalificeerde zich voor de groepsfase van de Champions League.
 Alle bonden hadden een maximum van drie teams die mochten deelnemen aan de Europa League.
 16 teams (uit de top 12 van de ranking) kwalificeerden zich rechtstreeks voor de groepsfase, de overige 32 teams stroomden in vanuit de play-offs.

Algemene info

Deelnemers per land 
Een totaal van 162 teams van alle 55 bonden deed mee aan deze editie van de UEFA Europa League. De UEFA landenranking bepaalde hoeveel teams ieder land mocht afvaardigen:

 Van de bonden 1-51 (met uitzondering van Liechtenstein) kwalificeerden zich drie teams.
 Van de bonden 52-54 kwalificeerden zich twee teams.

De ranglijst 
De verdeling ging op basis van de ranglijst van de UEFA-coëfficiënten. Hierbij werd gekeken naar de Europese prestaties van seizoen 2013/14 tot en met 2017/18.

 (CL) – Extra plek via de UEFA Champions League.

Data lotingen 
Alle lotingen, met uitzondering van de groepsfase, vonden plaats in het UEFA-hoofdkantoor in Nyon, Zwitserland. De loting van de groepsfase vond plaats in Monaco.

Teams 
Onderstaande tabel geeft deelnemers aan deze editie weer en toont in welke ronde de club minimaal instroomden.

Kwalificatiefase 

De UEFA hanteerde de volgende voorwaarden bij de lotingen.
 Bij de lotingen werd een geplaatste club gekoppeld aan een ongeplaatste club, tenzij er alleen nog maar geplaatste of ongeplaatste clubs over waren. In dat geval werd er een open loting gehouden.
 Clubs uit hetzelfde land konden niet tegen elkaar loten.
 Clubs uit de landen Servië en Kosovo konden ook niet tegen elkaar loten. Dit gold ook voor de landen Bosnië en Herzegovina en Kosovo, maar ook voor Rusland en Oekraïne.: Mocht zich een van deze twee voorwaarden voordoen, werd er geschoven met de wedstrijden om toch een juiste loting te krijgen.
 De wedstrijden vanaf de voorronde werden over twee wedstrijden gespeeld (heen en terug).

Voorronde 
Aan de voorronde deden 14 teams mee. De loting vond plaats op 11 juni 2019. De heenwedstrijden werden gespeeld op 27 juni, de terugwedstrijden op 2 en 4 juli 2019.

{{Tabelrij wedstrijd 2| KÍ Klaksvík |FO|9 – 1 *| SP Tre Fiori |SM| 5 – 1 | 4 – 0 }}

|}Bijz.: * Deze wedstrijd werd omgedraaid na de oorspronkelijke loting.

 Eerste kwalificatieronde 
Aan de eerste kwalificatieronde deden 94 teams mee, 87 nieuwe teams en de 7 winnaars uit de voorronde. De loting vond plaats op 18 juni 2019. De heenwedstrijden werden gespeeld op 9, 10 en 11 juli, de terugwedstrijden op 16, 17 en 18 juli 2019.

|}Bijz.: * Deze wedstrijden werden omgedraaid na de oorspronkelijke loting.

 Tweede kwalificatieronde 
De tweede kwalificatieronde bestaat uit twee aparte constructies: een voor kampioenen en een voor niet-kampioenen. De loting vond plaats op 19 juni 2019. De heenwedstrijden werden gespeeld op 23, 24 en 25 juli, de terugwedstrijden op 30 & 31 juli en 1 augustus 2019.

 Kampioenen 
Aan de tweede kwalificatieronde voor kampioenen doen 19 clubs mee: de 16 verliezende clubs die instromen vanuit de eerste kwalificatieronde van de UEFA Champions League 2019/20 hebben een geplaatste status en de 3 verliezende clubs die instromen vanuit de voorronde van de UEFA Champions League 2019/20 hebben een ongeplaatste status. Na de loting van de eerste kwalificatieronde van de UEFA Champions League 2019/20 bepaalde een andere loting dat de verliezer van de wedstrijd tussen FK Sarajevo en Celtic werd vrijgeloot van deelname aan deze kwalificatieronde, waardoor de verliezer doorstroomt naar de derde kwalificatieronde van deze editie.

|}

 Niet-kampioenen 
Aan de tweede kwalificatieronde voor niet-kampioenen doen 74 clubs mee: 27 nieuwe clubs en de 47 winnaars uit de eerste kwalificatieronde.

|}Bijz.': *'' Deze wedstrijd werd omgedraaid na de oorspronkelijke loting.

Derde kwalificatieronde 
De loting vond plaats op 22 juli 2019. De derde kwalificatieronde bestaat uit twee aparte constructies: een voor kampioenen en een voor niet-kampioenen. De heenwedstrijden worden gespeeld op 6, 7 en 8 augustus, de terugwedstrijden op 13, 14 en 15 augustus 2019.

Kampioenen 
Aan de derde kwalificatieronde voor kampioenen doen 20 clubs mee: de 9 winnaars en de vrijgelote club uit de tweede kwalificatieronde hadden een ongeplaatste status en de 10 verliezende clubs die instroomden vanuit de tweede kwalificatieronde van de UEFA Champions League 2019/20 hadden een geplaatste status.

|}

Niet-kampioenen 
Aan de derde kwalificatieronde voor niet-kampioenen doen 52 clubs mee: 13 nieuwe clubs, de 37 winnaars uit de tweede kwalificatieronde en de 2 verliezende clubs die instroomden vanuit de tweede kwalificatieronde van de UEFA Champions League 2019/20.

|}

Play-offronde 
De loting vond plaats op 5 augustus 2019. De play-offronde bestond uit twee aparte constructies: één voor kampioenen en één voor niet-kampioenen. De heenwedstrijden werden gespeeld op 22 augustus, de terugwedstrijden op 29 augustus 2019.

Kampioenen 
Aan de play-offronde voor kampioenen deden 16 clubs mee: de 10 winnaars uit de derde kwalificatieronde hadden een ongeplaatste status en de 6 verliezende clubs die instroomden vanuit de derde kwalificatieronde van de UEFA Champions League 2019/20 hadden een geplaatste status.

|}

Niet-kampioenen 
Aan de play-offronde voor niet-kampioenen deden 26 clubs mee, namelijk de 26 winnaars uit de derde kwalificatieronde.

|}

Hoofdtoernooi

Groepsfase 
Een totaal van 48 teams worden verdeeld over 12 groepen van elk 4 teams, met de regel dat teams uit hetzelfde land niet in dezelfde groep kunnen komen. De 48 teams bestaan uit 17 rechtstreeks geplaatste teams, 21 winnaars van de play-offronde uit beide constructies, 6 verliezers van de play-offronde uit beide constructies van de UEFA Champions League 2019/20 en 4 verliezers van de derde kwalificatieronde (niet-kampioenen) van de UEFA Champions League 2019/20.

Wedstrijden

Heen- en terugwedstrijden

Achtste finales 

|}

Wedstrijden

Heen- en terugwedstrijden

Kwartfinales 

|}

Wedstrijden

Halve finales 

|}

Wedstrijden

Finale

Statistieken

Topscorers

Assists

Aantal deelnemers per land per ronde 
- Betekent dat het land was vrijgesteld van deze ronde en pas in latere rondes clubs instroomden.

UEFA Europa League
Europacupvoetbal 2019/20
|}